В Чаплыгинском районе тоже есть посёлок Зареченский

Заре́ченский — посёлок Ведновского сельсовета Чаплыгинского района Липецкой области.

Название 
Название дано по местоположению за рекой Сухая Кобельша относительно центра поселения села Ведное.

География 
Стоит на левом берегу реки Сухая Кобельша.

История 
Основан не позднее второй половины XX века.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района